Wolfgang Ertel ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Ertel (Mediziner) (* 1959), deutscher Mediziner und Hochschullehrer 
 Wolfgang Ertel (Informatiker) (* 1959), deutscher Informatiker und Hochschullehrer